Theben steht für:
 Devín, ein Stadtteil von Bratislava, Slowakei
 Theben (Lasker-Schüler), ein Buch von Else Lasker-Schüler
 Theben AG, ein Hersteller von Zeit- und Lichtsteuerungen 

Antike Städte:
 Theben (Ägypten), das hunderttorige Theben im altägyptischen Oberägypten, Diospolis magna
 Tell el-Balamun, Theben im altägyptischen Unterägypten, Diospolis parva
 Theben (Böotien), das siebentorige Theben in Böotien, heute Thiva
 Theben (Thessalien), das thessalische oder phthiotische Theben in Thessalien
 Theben (Mykale), das ionische Theben auf der kleinasiatischen Halbinsel Mykale

Theben ist der Familienname folgender Personen:
 Margot Theben (* 1935), deutsche Politikerin, Landtagsabgeordnete in Brandenburg (PDS, Die Linke)
 Rolf Theben († 2013), deutscher Kaufmann und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Thebe (Mysien)